Нина Фоминична Крюкова (Шубникова) — советская пловчиха. Семикратная чемпионка СССР. Мастер спорта СССР. Заслуженный тренер РСФСР.

Биография 
Выступала под флагом общества «Динамо» (Москва) (1949—1958).

Специализировалась в плавании вольным стилем. 

Чемпионка СССР на дистанции 400 м вольным стилем (1952—1955) и в эстафете 4х 100 м вольным стилем (1951—1953). Серебряный призёр чемпионата страны 1958 года на 400 м вольным стилем и бронзовая медалистка 1956 года на этой же дистанции. В 1952—1954 была трёхкратной рекордсменкой СССР на 400 м и в эстафете 4x100 м вольным стилем.

Выпускница Государственного центрального ордена Ленина института физической культуры (ГЦОЛИФК). Многие годы провела на тренерской работе в школе плавания «Динамо» в Москве. Подготовила группу известных пловцов, в том числе чемпионку страны и рекордсменку Европы Н. Петрову и чемпиона страны Г. Давыдова.

Муж — заслуженный мастер спорта по плаванию Николай Крюков (1925—1994).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Крюкова (Шубникова) Нина Фоминична на сайте «Спортивная страна»

Спортсмены СССР
Пловцы СССР
Чемпионы СССР по плаванию
Рекордсмены СССР по плаванию
Мастера спорта СССР
Тренеры СССР по плаванию
Заслуженные тренеры РСФСР
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма